Das Brunei International 2004 fand vom 26. bis 31. Juli 2004 in Bandar Seri Begawan statt, der Hauptstadt Bruneis. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 43.500 US-Dollar. Austragungsort war das Hassanal Bolkiah National Stadium.

Die an Position zwei gesetzte Vanessa Atkinson traf im Finale auf die topgesetzte Rachael Grinham, die sie mit 10:8, 9:5, 3:9, 2:9 und 10:8 besiegte. Es war Atkinsons zehnter Titelgewinn auf der World Tour, während Grinham sich bereits nach ihrem Halbfinalsieg gegen ihre Schwester Natalie Grinham vorzeitig die Führung in der Weltrangliste zum 1. August 2004 gesichert hatte. Die Weltranglistenführende Cassie Jackman musste ihre Teilnahme im Vorfeld verletzungsbedingt absagen.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2003/04
Squashturnier in Brunei
Sportveranstaltung in Bandar Seri Begawan